L.Liu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Li Liu
 Liang Liu